Рибьер:

 Рибьер — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Рибьер — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.